Uzcategui ist der Familienname folgender Personen:
 Aymet Uzcátegui (* 1995), venezolanische Tennisspielerin
 Jose Uzcategui (* 1990), venezolanischer Boxer im Supermittelgewicht, WBO-Latino-Champion
 Roberto Antonio Dávila Uzcátegui (1929–2021), venezolanischer Bischof